Zapallar steht für

 Zapallar (Iruya), eine Ortschaft im Departamento Iruya in Argentinien
 Zapallar (Mizque) eine Ortschaft in der Provinz Mizque in Bolivien
 Zapallar (Chile), eine Gemeinde in Chile